Ludwig Brix ist der Name folgender Personen:

* Ludwig Brix (Politiker) (1823–1899), mährischer Politiker
 Ludwig Brix (Schauspieler) (* 1995), deutscher Schauspieler